Осинцев — русская фамилия.
 Осинцев, Иван Николаевич (1920—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Осинцев, Леонид Петрович (1934—2006) — российский (зауральский) краевед, фольклорист, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 
 Осинцев, Юрий Валерьевич (род. 1954) — российский государственный деятель, статс-секретарь — заместитель министра регионального развития Российской Федерации с марта 2009 года.

 Осинцева, Таисия Сергеевна (1923—2008) — советский и российский невролог, профессор, почетный академик Ижевской государственной медицинской академии.